Благих — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Благих, Борис Михайлович (1931—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Благих, Владимир Тимофеевич (1923—1997) — инженер-электрик, учёный-энергетик, эколог, специалист в области нетрадиционных источников энергии.
 Благих, Наталья Александровна (род. 1972) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.